A Taça Chico Science foi a 1ª edição da competição que foi disputada em 22 de janeiro de 2015, na Estádio Arruda, com partida única entre Santa Cruz e Žalgiris Vilnius.

Regulamento

A competição é disputada em partida única realizada no estádio do Arruda com o time do  e outro time participante do torneio amistoso e o vencedor da partida e o campeão mas que houve empate o titulo e decidido na disputa de pênaltis e o vencedor sera o campeão.

Formato

O formato da competição de 2015 foi organizado em partida única realizada no estádio do Arruda com o time do  e outro time participante foi um time internacional o Žalgiris Vilnius da Lituânia da cidade de Vilnius e o vencedor da partida seria o campeão mas se houvesse empate o titulo seria decidido na disputa de pênaltis e o vencedor seria o campeão.

A Partida

Campeão

Referências 

Taça Chico Science